quanto relativo alla regione storica della Gallura in Sardegna
 i galluresi, abitanti della Gallura
 la lingua gallurese qui parlata
 il Giudicato di Gallura, regno medievale
 i comuni di 
Santa Teresa Gallura 
Sant'Antonio di Gallura